Куангнгай:

 Куангнгай — город во Вьетнаме.
 Куангнгай (провинция) — провинция Вьетнама.